Vikrant steht für folgende Schiffe der indischen Marine: